Bredenbek steht für:
 Bredenbek, eine Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein
 Bredenbek (Nehmten), ein Ortsteil von Nehmten in Schleswig-Holstein
 Bredenbek (Alster), ein Nebenfluss der Alster
 Bredenbek (Bünzau), ein Nebenfluss der Bünzau in Schleswig-Holstein
 Bredenbek (Rönne), ein Nebenfluss der Rönne

Siehe auch:
 Bredenbeck, eine Ortschaft der Gemeinde Wennigsen bei Hannover